Býkovec či bejkovec může být: 

 býkovec – pletený dobytkářský bič, zvaný též americký
 Býkovec (Kaliště) – vesnice v okrese Jihlava
 býkovec (pochoutka pro psy) – výrobek ze zvířecí kůže, který se prodává jako pochoutka pro psy s údajem, že jde o býčí penis.
 býkovec – starší název po pastvinu určenou pro býky
 býkovec – sušený býčí ohon
 souhvězdí Býka, staročesky též Býkovec – souhvězdí na severní obloze

Podobné názvy 
 Býkov
 Býkovice (rozcestník)

Externí odkazy